Matemàtiques:
 Nombre transcendent: Un nombre real que no és arrel de cap polinomi amb coeficients racionals.
 Element transcendent: Si L/K és una extensió de cossos, els elements de L no algebraics sobre K són transcendents sobre K.

Filosofia:
 Idealisme transcendental: Una doctrina filosòfica d'Immanuel Kant.
 Subjecte transcendental: L'ésser dotat de la capacitat de conèixer, segons Kant.

Espiritualitat:
 Transcendència: La idea de superació de l'univers creat, ja sigui en la seva accepció religiosa com filosòfica.
 Meditació transcendental: Una tècnica de meditació vèdica introduïda per Maharishi Mahesh Yogi.

Cinema:
 Transcendent: Una pel·lícula.